Bifolium kan verwijzen naar:

Bifolium (wiskunde) - een wiskundige kromme.
Bifolium (blad) - een eenmaal gevouwen vel papier in een boek of manuscript.